Рішар Гаске був чинним чемпіоном, але цього разу вирішив не брати участі.

Ніколас Альмагро здобув титул, у фіналі перемігши Пабло Карреньйо Бусту з рахунком 66-7, 7-65, 6-3.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Жиль Сімон (чвертьфінал)
  Нік Кирйос (півфінал)
  Бенуа Пер (півфінал)
  Жуан Соуза (2-ге коло)

  Гільєрмо Гарсія-Лопес (чвертьфінал)
  Борна Чорич (чвертьфінал)
  Леонардо Маєр (чвертьфінал)
  Пабло Карреньйо Буста (фінал)

Кваліфаєри 

  Андреа Арнабольді (1-ше коло)
  Стівен Діез (1-ше коло)

  Стефан Робер (2-ге коло)
  Еліяс Імер (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Фредеріко Феррейра Сілва (1-ше коло)
  Педро Соуза (1-ше коло)

  Фернандо Вердаско (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2016